Plerodia är ett släkte av skalbaggar. Plerodia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Plerodia